est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide cinnamique, numéro CAS 
 acide 4-vinylbenzoïque, numéro CAS